Anna Tystad Aronsen – animatrice cinematografica norvegese
 Brage Aronsen – fotografo norvegese
 Gunvor Aronsen – politica norvegese
 Knut Aronsen – sciatore alpino norvegese
 Willy Aronsen – calciatore norvegese, portiere